Johannes Thiele kan syfta på:

* Johannes Thiele (1646–1688), tysk botaniker och anatom
 Johannes Thiele (1860–1935), tysk zoolog
 Johannes Thiele (1865–1918), tysk kemist
 Johannes Thiele (1890–1951), tysk polis och SS-Brigadeführer

Se även 
 Johannes Thiel
 Johann Thiele